Joliette puede hacer referencia a:

 Joliette, banda mexicana de post-hardcore/mathcore conformada por Juan Pablo Castillo, Gastón Prado, Azael González y Hugo Madrid.
 Joliette, provincia de Quebec, Canadá.
 Barthélemy Joliette (1789 - 1850), militar, notario y fundador de la ciudad anterior.
 La Joliette, barrio de la ciudad de Marsella, Francia.
 Municipio de Joliette, municipio del condado de Pembina (Dakota del Norte), Estados Unidos.
 Joliette, estación de metro de la ciudad de Marsella, Francia.
 Joliette, estación de metro de la ciudad de Montreal, Canadá.
 Joliette, Comunidad de  Oaxaca, México.